Порт де Баньоле () — станция линии 3 Парижского метрополитена, расположенная в XX округе. Названа по бывшим воротам стены Тьера, через которые осуществлялся въезд в Париж со стороны коммуны Баньоле.

История 
 Станция открылась 2 апреля 1971 года в результате изменения трассы линии 3 при открытии участка Гамбетта — Гальени. В 2005 году станция подверглась реновации.
 Пассажиропоток по станции по входу в 2011 году, по данным RATP, составил  человек. В 2013 году этот показатель снизился до  пассажиров (102 место по уровню входного пассажиропотока в Парижском метро).

Галерея

Примечания

Источники 
 Roland, Gérard (2003). Stations de métro. D’Abbesses à Wagram. Éditions Bonneton.

Станции Парижского метрополитена
Станции метрополитена XX округа Парижа
Станции метрополитена, построенные в 1971 году